Utvrde:
 Stari grad (Omiš), tvrđava nad Omišem
 Fortica (Hvar)
 Fortica (Novigrad)
 Fortica (Otočac), tvrđava na istoimenom brdu iznad grada Otočca
 Fortica (Pag), tvrđava u Pagu
 Tvrđava Juraj III. kod grada Visa
 Tvrđava Fortica (Podveležje)

Brda:
 Fortica (brdo iznad Mrkoplja)
 Fortica (brdo iznad Mostara)

Izvori